Manyang (Muara Dua), een plaats in Indonesië
Manyang (Glumpang Baro), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing